Leprechaun – denominazione di una sorta di folletto della mitologia irlandese
Leprechaun (film) – film horror del 1993
Leprechaun 2 – film horror del 1994
Leprechaun 3 – film horror del 1995
Leprechaun 4 - Nello spazio – film horror fantascientifico del 1997
Leprechaun 5 – film horror del 2000
Leprechaun 6 - Ritorno nel ghetto – film horror del 2003
Leprechaun (personaggio) – personaggio dell'omonimo film horror
Leprechaun (serie di film) – saga horror dell'omonimo film